Про́ти, Прота () — необитаемый остров в Греции в Ионическом море. Расположен в 2 километрах к юго-западу от Маратополиса. Входит в общину (дим) Трифилию в периферийной единице Месинии в периферии Пелопоннес. Площадь острова составляет 3,107 квадратного километра.

Название получил от Протея, сына Посейдона. По другой версии от  «первый».

Длина острова 3,7 километра, ширина — 1,9 километра. В западной части острова находится песчаная бухта Вурлья (). Севернее на берегу другой бухты находится церковь Панайя.

История 
На острове находился храм Эфплии («дающая благополучное плавание») Артемиды. Сохранились руины стен и круглых башен акрополя микенского периода, а также надписи на камне классического, римского и византийского периодов с просьбами о благополучном плавании.

Упоминается Фукидидом как стоянка афинян под командованием Демосфена в седьмом году Пелопоннесской войны (425—424 до н. э.).

По местному преданию на острове прятали сокровища пираты.

Сообщество Маратополис 
В местное сообщество Маратополис входят четыре населённых пункта и остров Проти. Население 729 жителей по переписи 2011 года. Площадь 8,052 квадратных километров.

Население

Примечания 

Ионические острова
Острова Месинии